La Campana kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Campana, Tlahualilo, 
 La Campana, Lerdo, 
 La Campana, Tamazula, 
 La Campana, Nayarit, 
 La Campana, Guanajuato, 
 La Campana, San Luis Potosí, 
 La Campana, La Piedad, 
 La Campana, Veracruz, Tempoal, 
 La Campana, Joquicingo, delstaten Mexiko, 
 La Campana, Oaxaca, San Pedro y San Pablo Teposcolula, 
 La Campana, Acuitzio,

Spanien 

 La Campana, Spanien, Provincia de Sevilla,